Radio Cooperativa hace referencia a varios artículos:
 Radio Cooperativa (Argentina)
 Radio Cooperativa (Chile), estación de radio chilena de la Compañía Chilena de Comunicaciones.
 Radio Cooperativa Televisión S.A., primera razón social del Canal 2 Rock & Pop de la Compañía Chilena de Comunicaciones.